Čemernica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Čemernica, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čemernica, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čemernica, un village situé dans la municipalité de Pale-Prača, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Čemernica, un village situé dans la municipalité de Virovitica, comitat de Virovitica-Podravina ;

Autres 
le mont Čemernica, une montagne de Bosnie-Herzégovine ;
la Čemernica, une rivière de Serbie, affluent gauche de la Zapadna Morava.